Djup-Abborrträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djup-Abborrträsket (Lycksele socken, Lappland, 716208-161111), sjö i Lycksele kommun,  (18,7 ha)
Djup-Abborrträsket (Lycksele socken, Lappland, 716797-162512), sjö i Lycksele kommun,  (58,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn